(1974-), joueur de baseball
 Joel Graterol (1997-), joueur de football
 Juan Graterol (1989-), joueur de baseball
 Windi Graterol (1986-), joueur de basket-ball vénézuélien